Жозеп Коста Собрепера () — художник-фигуративист, посвящающий свои акварели и картины маслом морским пейзажам. Обладатель множества наград разных стран.

Коста Собрепера обучался в местной школе искусств, а в 16 лет получил свою первую работу в мастерской Джоана Гич. Его первая публичная выставка состоялась в 1955 году в библиотеке Палафружеля. Продолжал выставлять свои работы в библиотеке и других центрах города до 1958 года. Затем начал участвовать в национальных и международных выставках.

Избранные работы 
 Ecstasy. The hopes of a desire (1953)
 Women (Индия, 1998)
 Home (Индия, 1998)
 Market (Гватемала, 1987)
 Market Street (Гватемала, 1987)
 Morning Light (Palamós, 1999)
 Boats (La Selva, 2004)
 The veil of light (Швеция, 1997)

Выставки 
 1955 — Library Palafrugell
 1956 — Library Palafrugell
 1957 — Savings Bank of the Province of Girona
 1958 — Savings Bank of the Province of Girona
 1958 — City Hall
 1973 — Sala Rovira
 1974 — Art Room Emporda
 1975 — Art Room Emporda
 1975 — Art Room and Colour
 1975 — The Vaults
 1976 — Art Room Emporda
 1976 — Caixa Girona
 1976 — Art Room and Colour
 1976 — Gallery Tramontana
 1976 — Pension Girona
 1976 — Art Galleries Tramontana
 1977 — Llorens Room
 1977 — Art Room Armengol
 1978 — Art Room Emporda
 1979 — Gallery Rhodes
 1979 — Llorens Room
 1980 — Gallery Bonanova
 1980 — Art Galleries Tramontana
 1980 — Art Room Emporda
 1981 — Art Room Emporda
 1981 — Art Room Emporda
 1982 — Art Gallery Joseph Buckwheat
 1982 — Art Room Emporda
 1982 — Studio Villa Clara
 1982 — House of Culture Josep Pla
 1983 — Mirapeis
 1983 — Art Room Emporda
 1984 — Art Room Emporda
 1984 — Art Galleries The Cloister
 1986 — Gallery Forum
 1986 — Madrid in conjunction with the American Chamber of Commerce in Spain
 1987 — Art Gallery Mayte Munoz
 1987 — Art Room Gabernia
 1987 — Gallery Forum
 1988 — Art Gallery Intellect
 1988 — Art Room and Colour
 1988 — Art Gallery Mayte Munoz
 1988 — Chelsea Art Gallery
 1988 — Art Room Emporda
 1988 — Art Gallery Petritxol
 1989 — Art Gallery Mayte Munoz
 1989 — Art Room Rovira
 1989 — Art Room Intellect
 1990 — Watt’s Art Gallery
 1990 — Art Room Lloveras
 1990 — Art Gallery The Cloister
 1990 — heather Room
 1991 — Art Room Lloveras
 1991 — Art Room El Corte Ingles
 1992 — Art Room xipella
 1992 — Art Room Rovira
 1996 — Trondhjems Art Gallery
 1996 — Gallery Gunvor
 1997 — Gallery E. Hellingsen
 1998 — Art Room-4
 1999 — Trondhjems Art Gallery
 1999 — Art Galleries Calella
 2000 — Gallery E. Hellingsen
 2000 — Art Gallery Mayte Munoz
 2000 — House of Culture Plum Cove
 2001 — Salon du Val d’Or
 2003 — Art Room xipella
 2004 — Art Room Goya El Corte Ingles
 2006 — Art Gallery Thuiller & Colours
 2007 — Municipal Theatre
 2008 — Civic Center
 2011 — Ca Plum
 2012 — Municipal Theatre

Примечания

Литература

Ссылки 
 Costa Sobrepera. Galeria lasheras

Художники Испании XX века